Оринџ Сити има више значења:
 Оринџ Сити (Ајова)
 Оринџ Сити (Флорида)